Ansarina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Onopordum acanthium;
 el nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus;
 una cría de ánsar.